

Patronyme 
Condorcet est un patronyme notamment porté par :
 Nicolas de Condorcet (1743-1794), philosophe, mathématicien et politologue  français.
 Sophie de Condorcet (1764-1822), née Grouchy, écrivaine française, épouse de Nicolas de Condorcet.
 Jacques-Marie de Caritat de Condorcet (1703-1783), évêque de Gap puis de Lisieux.

Toponyme 

 Condorcet, commune française de la Drôme, dont sont issus les membres de la famille Caritat de Condorcet.
 Le cratère lunaire dénommé Condorcet depuis 1935 par décision de l'Union astronomique internationale.

Institutions et bâtiments
 Le Campus Condorcet, situé à Aubervilliers et Paris, est un pôle européen d'enseignement et de recherche en sciences humaines et sociales regroupant de nombreux établissements d'enseignement supérieur.
 Musée Condorcet, maison natale de Condorcet à Ribemont.
 Cercle Condorcet de Paris, cercle de réflexion français
 Le lycée Condorcet, lycée parisien
 Le lycée Condorcet de Belfort
 Le lycée Condorcet de Lens
 La Haute École provinciale de Hainaut Condorcet
 Le bâtiment Condorcet, siège de l'UFR de physique de l'université Paris 7.
 Le Condorcet, cuirassé de la marine française, coulé à Toulon (1907-1944)

À propos du paradoxe de Condorcet 
 Le paradoxe de Condorcet (énoncé du paradoxe)
 La méthode de vote dite « méthode Condorcet »
 Scrutin de Condorcet randomisé
 Vainqueur de Condorcet
 Théorème du jury

Divers 

 Une initiative appelée Cercle Condorcet, d’inspiration maçonnique et créée au  applique la méthode d'analyse critique de Condorcet à l'étude du contexte géopolitique.
 Une association de formation des élus socialistes et républicains se nomme Condorcet Formation.
 Prix Condorcet décerné par le Mouvement laïque québécois
 Le « poison de Condorcet », une substance ingérée en avril 1814 par Napoléon Bonaparte pour se suicider, sans succès.

Homonymie de patronyme